Plac Zielony w Trypolisie
 Plac Zielony w Warszawie